Гран-при Бразилии 2006 года — 18-й и последний Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Гран-при проводился с 20 по 22 октября 2006 года в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос».

Гонку выиграл Фелипе Масса, вторым пришёл Фернандо Алонсо, гарантировавший себе титул чемпиона мира, третьим — Дженсон Баттон. Михаэль Шумахер начал прорыв после неудачи на квалификации, откатился на последнее место после прокола шины, но финишировал 4-м, поставив лучшее время на предпоследнем круге гонки.

Свободные заезды 
Несмотря на дождь, поливавший Сан-Паулу в течение двух дней, свободные заезды, как и квалификация с гонкой, проходили по сухой трассе.

В первой серии пятничных свободных заездов принимали участие лишь 17 гонщиков. Лучшее время показал Кими Райкконен (1:13,764), проехавший 5 кругов по трассе. Во второй части заездов приняли участие все 29 гонщиков (хотя основные гонщики, как всегда, проезжали небольшую дистанцию), лучшее время поставил тест-пилот Williams Александр Вурц. Подробные результаты пятничных свободных заездов: .

В субботу в тренировке согласно правилам принимали участие только боевые гонщики, каждый ограничился 15—20 кругами. Первые 2 строчки протокола с большим отрывом заняли гонщики Ferrari. Лучшее время на круге показал Фелипе Масса (1:11,443). Подробные результаты субботних свободных заездов: .

Лучшее время уик-енда было поставлено во второй части квалификации Михаэлем Шумахером: 1:10,313.

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при Бразилии принимали участие следующие тест-пилоты:

Квалификация

Гонка 

|}

Лучший круг: Михаэль Шумахер — 1:12,162, на 70-м круге.

Лидеры гонки: Фелипе Масса: 1—24, 29—71 (70); Фернандо Алонсо: 25 (1).

 Гран-при Бразилии стал последним этапом чемпионата мира 2006 года. Судьба чемпионского титула и Кубка конструкторов решилась только на этой гонке. Чемпионом мира стал Фернандо Алонсо, Кубок конструкторов получила команда Renault.
 Фелипе Масса стал первым бразильцем с  года, победившим на Гран-при Бразилии, (тогда эту гонку выиграл Айртон Сенна).
 Гран-при Бразилии стал последним Гран-при Формулы-1 с участием моторов Cosworth, в течение 38 лет участвовавших в Формуле-1. Возвращение произошло спустя 3 сезона, на Гран-при Бахрейна 2010 года.
 На заднем антикрыле тест-пилота BMW Себастьяна Феттеля была начертана надпись «Danke, Michael!» («Спасибо, Михаэль!» ).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  2006 Brazilian Grand Prix — результаты Гран-при на официальном сайте Формулы-1.
 После гонки — комментарии гонщиков и руководителей команд относительно прошедшего Гран-при.

Гран-при Бразилии